Буаяй (тайск. บัวใหญ่) — район в провинции Накхонратчасима, Таиланд.

География 

Соседние районы (с севера по часовой стрелке:) Ваннои из провинции Хонкаен. Буалай, Сида, Нонданг, Хонг, Банлам и Кансанамнанг из провинции Накхонратчасима.

Административное деление 
Буаяй делится на 10 подрайонов и 121 деревню.

Примечания 

Ампхе